

Мнішкув — гміна в Опочинському повіті Лодзинського воєводства
 Мнішкув — село в гміні Яновіце-Вельке Єленьогурського повіту Нижньосілезького воєводства
 Мнішкув — село в гміні Мнішкув Опочинського повіту Лодзинського воєводства